«Тромп» () — тип фрегатов УРО ВМС Нидерландов. Были спроектированы в качестве многоцелевых больших фрегатов для замены лёгких крейсеров типа «Де Зевен Провинсен» в роли флагманских кораблей флота. Конструктивно корабли этого типа были ориентированы прежде всего на обеспечение ПВО, но также могли обеспечивать противолодочную оборону и бороться с надводными кораблями. В 1971—1976 годах на верфях Koninklijke Schelde во Флиссингене были построены два корабля этого типа, получивших названия в честь нидерландских адмиралов — Мартина и Корнелиуса Тромпов и Михаила Рюйтера. Оба корабля были сняты с вооружения Нидерландов в 1999—2001 годах, когда в роли флагманских кораблей они вновь сменились типом «Де Зевен Провинсиен», но на этот раз уже относящимся к фрегатам.

Представители

Литература